Příjmení Černický nosí více významných osobností:

 František Černický (1902–1973) – bývalý rakouský fotbalista, záložník a fotbalový trenér českého původu
 Jiří Černický (* 1966) – český vizuální umělec
 Július Černický (* 1937) - slovenský hokejista a trenér
 Marián Černický (* 1953) – bývalý slovenský fotbalista, záložník
 Marta Černická-Bieliková (1920–2002) – slovenská herečka
 Milan Černický (* 1959) - český hokejista

Česká příjmení